Унидад и Прогресо има више значења:

 Унидад и Прогресо (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Унидад и Прогресо (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику